Карбони — фамилия. Известные носители:
 Карбони, Амедео (род. 1965) — итальянский футболист.
 Карбони, Джованни (род. 1995) — итальянский велогонщик.
 Карбони, Эсекьель (род. 1979) — аргентинский футболист.